Бу́хта () — небольшая часть моря, залива, озера, водохранилища, обособленная от открытых вод частями суши (выступами берегов, скалами и близлежащими островами) и защищённая ими от волн и ветра. Однако в немецком языке слово бухта () имеет широкое значение и может обозначать как залив (например, Гудзонов залив — ), так и море (например, море Баффина — ).

Местные условия определяют гидрологический режим бухты, который несколько отличается от режима прилегающих к ней вод.

Как правило, бухты служат удобным местом стоянки судов — например, Геленджикская и Цемесская бухты в Чёрном море, Золотой Рог в проливе Босфор. В таком случае они могут называться гаванями, например, Советская Гавань.

Примеры бухт 
 Авачинская бухта —  и вторая по величине в мире, способная вместить весь мировой флот.
 Балаклавская бухта — .
 Бухта Провидения
 Сиднейская бухта — является крупнейшей естественной бухтой в мире..

Примечания 

Бухта
Океанические и прибрежные формы рельефа